Akagi (manga). Manga
 Mont Akagi. Volcà del Japó
 Portaavions Akagi. Portaavions japonès de la Segona Guerra Mundial